Die M 4 (Magistrale Nr. 4) ist eine belarussische Fernstraße. Sie führt von der Hauptstadt Minsk in östlicher Richtung nach Mahiljou, wo sie auf die M 8 trifft.

Verlauf

Weblinks 

Fernstraße in Belarus
Verkehr (Mahiljouskaja Woblasz)
Verkehr (Minskaja Woblasz)
M Belarus004